Корабельникова — женская форма фамилии .
 Корабельникова, Лидия Гавриловна (1926—?) — обувщица фабрики «Парижская Коммуна». Лауреат Сталинской премии (1951). 
 Корабельникова, Маргарита Павловна (1931—2021) — советская актриса театра, кино и озвучивания, заслуженная артистка РСФСР (1983).
 Корабельникова, Наталия Юрьевна (род. 1980) — российский тренер по плаванию, заслуженный тренер России (2018).